Тимоти Брюс Спар (, ) — американский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, который участвует в обзоре CSS по поиску околоземных астероидов. В данный момент он работает Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики в качестве директора Центра малых планет. В период 1993 по 2002 год им было обнаружено в общей сложности 58 астероидов, один из которых он открыл совместно с другим американским астрономом Карлом Хердженротером. Помимо этого, в течение двух месяцев 1998 года он стал первооткрывателем сразу трёх комет: двух короткопериодических 171P/Спара и 242P/Спара, а также одной долгопериодической C/1996 R1 (Хердженразэ-Спар). В последующих 1999 и 2000 годах ему удалось обнаружить по одному новому спутнику у планет-гигантов: Каллирое у Юпитера и Альбиорикс у Сатурна.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Марио Юрич
 Зденька Ваврова
 Джон Бротон

Примечания

Ссылки 
 An interview to Timothy Spahr (Minor Planet Center)
 Old equipment finds big asteroid nearby

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет
Первооткрыватели спутников планет Солнечной системы